Alberto Masoero – giornalista italiano
 Erik Masoero – ex canoista italiano
 Lucas Masoero – calciatore argentino
 Renzo Masoero – politico italiano